Литва принимала участие в конкурсе 1 раз — в 1994 году и не прошла в финал. С 1996 года страна не участвует в конкурсе.

Музыканты 
Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Прошла в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшийся конкурс

Примечания 

Евровидение (конкурс молодых музыкантов)